Christian Werner může být:

 Christian Werner (malíř) (1802–1881) – německý malíř
 Christian Werner (automobilový závodník) (1892–1932) – německý automobilový závodník
 Christian Werner (biskup) (* 1943) – rakouský biskup
 Christian Werner (lékař) – německý anesteziolog a vysokoškolský pedagog
 Christian Werner (fotbalista) (* 1958) – německý fotbalista
 Christian Werner (režisér) (* 1978) – německý režisér a scenárista 
 Christian Werner (cyklista) (* 1979) – německý cyklista
 Christian Friedrich Werner (1759–1823) – německý obchodník